Isenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Isenmann, Prismeller Steinmetz und Werkmeister
 Caspar Isenmann (* um 1430–nach 1480), deutscher Kupferstecher und Maler
 Eberhard Isenmann (* 1944), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Eduard Isenmann (1860–1932), deutscher Politiker (Zentrum)
 Hermann Isenmann (1908–1991), deutscher Bildhauer, Metallgießer und Restaurator
 Johann Isenmann (1495–1574),  lutherischer Theologe und Reformator
 Mechthild Isenmann (* 1961), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Moritz Isenmann (* 1978), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Analyst